Gullen ist der Name folgender Orte:
 Gullen (Grünkraut), Ortsteil der Gemeinde Grünkraut, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Gullen bezeichnet folgende Gebietskörperschaften:
 Gemeindeverwaltungsverband Gullen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg

Gullen ist der Familienname folgender Personen:
 Augusta Stowe-Gullen (1857–1943), kanadische Ärztin, Frauenrechtlerin und Theosophin
 Tore Gullen (* 1949), norwegischer Skilangläufer